Carignano bezeichnet:
 eine Stadt in der italienischen Region Piemont, siehe Carignano
 ein Stadtviertel in der italienischen Hafenstadt Genua, siehe Carignano (Genua)
 auf italienisch und spanisch eine rote Rebsorte; siehe Carignan noir

Carignano ist der Familienname von:
 César Andrés Carignano (* 1982), italienisch-argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Carignan